Der Schatzhausvorsteher (meist „Vorsteher des Doppelschatzhauses“) war ein hoher Beamter am altägyptischen Hof des Alten und Neuen Reiches. Der Titel ist mit Sicherheit seit der 4. Dynastie bezeugt. Der bisher früheste Titelträger datiert an den Beginn der 4. Dynastie und hieß Pehernefer. Der Schatzhausvorsteher verwaltete das Schatzhaus des Palastes, wo vor allem wertvolle Produkte, wie Metallobjekte, Leinen, Wein und vielleicht auch Öl gelagert und verwaltet wurden. Viele Titelträger des Alten Reiches waren auch Wesir und hatten damit gleich zwei der wichtigsten Staatsämter inne. Im Mittleren Reich verlor das Amt an Bedeutung und die Funktionen wurden von dem Schatzmeister übernommen. Erst im Laufe des Neuen Reiches gewann das Amt wieder an Bedeutung, während die Schatzmeister an Bedeutung verloren. Wichtige Titelträger des Neuen Reiches waren z. B. Maya, der die Bestattung des Tutanchamun ausrichtete oder Tia, der ein Schwager von Ramses II. war.

Titelträger

Altes Reich

Mittleres Reich

Neues Reich

26. Dynastie

Siehe auch 
 Altägyptische Beamten- und Funktionstitel

Literatur 
 Wolfram Grajetzki: Die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches (= Achet–Schriften zur Ägyptologie. Reihe A: Band 2). Achet-Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-933684-11-0, S. 69–70 (Dissertation Humboldt-Universität Berlin 1998).
 Wolfgang Helck: Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs (= Probleme der Ägyptologie. Band 3, ). Brill, Leiden u. a 1958.
 Diana Alexandra Pressl: Beamte und Soldaten. Die Verwaltung in der 26. Dynastie in Ägypten (664 – 525 v. Chr.) (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften. Band 779). P. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1998, ISBN 3-631-32586-X, S. 35 (zugleich: Dissertation Universität Tübingen 1996).
 Nigel Strudwick: The Administration of Egypt in the Old Kingdom. The highest Titles and their Holders. KPI, London u. a. 1985, ISBN 0-7103-0107-3, S. 276–299 (zugleich: Dissertation Universität Liverpool 1983: Aspects of the administration of the Memphite region of Egypt in the Old Kingdom).

 
Liste (Ägyptologie)
Beamtentitel (Altes Ägypten)